Zvijezda est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Zvijezda, un sommet situé dans les Alpes dinariques ; il fait partie du groupe des montagnes de Bosnie centrale ;
 Zvijezda, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine :
en Bosnie-Herzégovine et en Serbie
 la Zvijezda, un massif montagneux situé à l'est de la Bosnie-Herzégovine et à l'ouest de la Serbie, dans les Alpes dinariques ; il fait partie du groupe de montagnes de Stari Vlah.